Руа́нда може стосуватися:

 Руанда — держава у Східній Африці, в районі Великих Африканських озер. 
 Руанда (ньяруанда, баньяруанда) — народ, основне населення держави Руанда.
 Руанда (кіньяруанда) — мова банту народу руанда, одна з офіційних мов у Руанді.